Fue la edición del 2011 de la Primera División de la Liga distrital del Cercado de Lima en la que solo participan equipos del mencionado distrito y que es el primer torneo que estos equipos debrán disputar para aspirar llegar al Campeonato Descentralizado 2012 o al Torneo de Segunda División 2012. El sistema del campeonato es todos contra todos en cancha neutral por lo que solo son 11 fechas.

Este año contó con la participación del Deportivo Municipal debido a que perdió la categoría en la Etapa Regional de la Copa Perú 2010. En esta ocasión los tres primeros equipos en la tabla de posiciones clasificaron al Interligas, ellos fueron  Deportivo Municipal, Estudiantil Ascope y Unión Manuel Scorza.

Sedes 
Para la edición de este año la Liga se disputó en dos canchas. La primera es en las diferentes canchas situadas en el Cuartel Barbones situado entre los populosos distritos del Cercado de Lima y el Agustino. En estos campos se desarrolló la mayor cantidad de partidos. Para esta edición se dejó se udar el Estadio Santa Lucía de Barrios Altos debido a la inseguridad de la zona. Sin embargo para los encuentros de Deportivo Municipal se usó el Estadio de la UNI (Universidad Nacional de Ingeniería), que pese a no estar en el distrito del cercado era el único estadio cercano que pudiera albergar a las centenas hinchas ediles que llegaban a apoyar su equipo, aunque en algunos partidos también se vio hinchas de otros equipos en la tribuna de la UNI. Cabe resaltar que en la fecha 2 que el partido entre Municipal y Estudiantil Lucanas se desarrolló en el Estadio Municipal de La Molina. Además el partido de desempate se jugó en el Estadio Manuel Bonilla de Miraflores.

Tabla de posiciones

Desempate

Grandes Goleadas 
Durante el torneo hubo golaeadas históricas.
 La más abultada fue el 29-0 que le propinó Estudiantil Ascope al Real Brazinau. Este resultado mantuvo a los estudiantiles primeros por diferencia de goles durante varias fechas.
 También resalta el 17-0 que le propinó Deportivo Municipal al Real Brazinau.
 Entre otros resultados abultados también se registran:
 Perpetuo Soccorro 11-0 Real Brazinau.
 Deportivo Municipal 11-0 San Ildefonso.

Referencias

Enlaces externos 
 Deportivo Municipal Temporada 2011
 Liga Regional de Lima y Callao
 Liga distrital de San Isidro 2011
 Liga distrital de Breña 2011

Ligas Distritales de Perú
Fútbol en Perú en 2011